Kalham ist der Name folgender Orte:

 Kalham (Egglham), Ortsteil von Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kalham (Gemeinde Eugendorf), Ortschaft von Eugendorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg

Siehe auch:
 Kallham